Но́вая Ни́ва  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новая Нива — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.
 Новая Нива — деревня в Крупском районе Минской области.
 Новая Нива — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Новая Нива — деревня в Червенском районе Минской области.
 Новая Нива — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Новая Нива — село в Угловском районе Алтайского края, упразднено в 1972 г.
 Новая Нива — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Новая Нива — деревня в Порховском районе Псковской области.

См. также 
 Нива